Solo technicznie – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach pływania artystycznego, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2022. Eliminacje odbyły się 17 czerwca, a finał został rozegrany 18 czerwca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 26 zawodniczek, z których dwanaście najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Japonii Yukiko Inui. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Ukrainy Marta Fiedina, trzecią zaś reprezentująca Grecję Ewangelia Platanioti.

Wyniki

Bibliografia 
 

Pływanie artystyczne na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2022